Burcu Ayhan, nota come Burcu Yüksel –ex altista turca
 Devran Ayhan – ex calciatore turco
 Kaan Ayhan – calciatore turco
 Yalçın Ayhan – ex calciatore turco
 Pınar Ayhan – cantante turca
 Süreyya Ayhan – ex mezzofondista turca